LZ2 steht für:
 Alternativname des Verfahrens zur Datenkompression LZ78

LZ 2 steht für:
 LZ 2 (Luftschiff Zeppelin 2), deutsches Luftschiff

LZ-2 steht für:
 Landing Zone 2, Landeplatz auf dem Luftwaffenstützpunkt Cape Canaveral, siehe Cape Canaveral Launch Complex 13
 LZ-2 (Lanzarote), Straße auf Lanzarote, Spanien

Siehe auch:
 Led Zeppelin II

Abkürzung